A bázeli Bernoulli család nyolc nevezetes matematikust adott a tudománynak, akik jelentősen hozzájárultak a matematika és a fizika fejlődéséhez.

Története  
Eredetileg patricius család volt, mely többnyire kereskedelemmel és tudománnyal foglalkozott a mai Hollandia területén. Leon Bernoulli orvos volt Antwerpenben az 1500-as években, amely akkor még spanyol fennhatóság alatt volt. 1561-ben meghalt, és fia, Jakob kivándorolt Frankfurt am Mainba a hugenották üldözése miatt. Jakob unokája fűszerkereskedő volt, aki 1620-ban Bázelbe költözött, és svájci állampolgárságot kapott. Fia, Niklaus (1623–1708) Margarethe Schönauerrel kötött házasságot és négy fiuk született:
 Jakob Bernoulli (1654–1705) matematikus (ld. Bernoulli-számok)
 Nicolaus Bernoulli (1662–1716) festő és városi elöljáró
 Johann Bernoulli (1667–1748) matematikus
 Hieronymus Bernoulli (1669–1760), felesége Catharina Ebneter

A család további nevezetes tagjai
 Nicolaus I Bernoulli (1687–1759) matematikus
 Nicolaus II Bernoulli (1695–1726) matematikus (differenciálegyenletek, valószínűségszámítás)
 Daniel Bernoulli (1700–1782) (Bernoulli törvénye, Szentpétervári paradoxon)
 Johann II Bernoulli (1710–1790) matematikus és fizikus
 Johann III Bernoulli (1744–1807) csillagász, geográfus, matematikus
 Jakob II Bernoulli (1759–1789) fizikus, matematikus

A Bernoulli névhez köthető tételek
 Bernoulli-féle differenciálegyenlet
 Bernoulli-egyenlőtlenség
 Bernoulli-eloszlás
 Bernoulli-számok
 Bernoulli-polinomok
 Bernoulli-folyamat
 Bernoulli-teszt
 Bernoulli-féle lemniszkáta
 Bernoulli-modell
 Bernoulli törvénye

A családfa

Irodalom

a család története és családfája  (www.cs.xu.edu) (angol nyelven)
The Bernoulli Family (library.thinkquest.org)
Bernoulli-family (britannica.com)

Kapcsolódó szócikkek

Eloszlásfüggvény
Valószínűségszámítás
Matematikai statisztika

Források

Matematikusok
Fizikusok